Loffredo ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Loffredo (* 1924), italienischer Kontrabassist
 John Loffredo, Geburts- und Alternativname von Joshua Sinclair (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler und Autor
 Lucia Loffredo (* 1979), italienische Schauspielerin
 Muzzi Loffredo (1941–2017), italienische Schauspielerin, Musikerin und Regisseurin